Ле-Шен:
 Ле-Шен () — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Ле-Шен () — коммуна во Франции, департамент Об.
 Ле-Шен () — коммуна во Франции, департамент Эр.
 Ле-Шен () — кантон во Франции, департамент Арденны.

См. также 
 Шен
 Шенн
 Шэн
 Шён
 Шень
 Шене